ISO 3166-2:AT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Австрии. Стандарт охватывает 9 земель Австрии. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Австрии — AT и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован односимвольным числом. Геокоды земель Австрии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AT, присвоенного Австрии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Австрии 

Геокоды 9 земель административно-территориального деления Австрии.

Геокоды пограничных Австрии государств 
 Чехия — ISO 3166-2:CZ (на севере),
 Словакия — ISO 3166-2:SK (на северо-востоке),
 Венгрия — ISO 3166-2:HU (на востоке),
 Словения — ISO 3166-2:SI (на юге),
 Италия — ISO 3166-2:IT (на юге),
 Лихтенштейн — ISO 3166-2:LI (на западе),
 Швейцария — ISO 3166-2:CH (на западе),
 Германия — ISO 3166-2:DE (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Австрии

Ссылки 
 Геокоды Австрии 

2:AT